Блейлер — фамилия. Известные носители:
 Блейлер, Эйген (1857—1939) — швейцарский психиатр, автор термина «шизофрения».
 Блейлер, Гретхен (род. 1981) — американская профессиональная сноубордистка.